Brauerhoch ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Brauerhoch (* 1955), deutsche Filmwissenschaftlerin und Filmkritikerin
 Jürgen Brauerhoch (* 1932), deutscher Texter und Buchautor
 Ulrike Brauerhoch (gebürtig Ulrike Magdalene Seebauer; * 1949), deutsche Musikpädagogin, Musikdidaktikerin und Fachautorin